Натуральне число 1399
 1399 рік до нашої ери
 1399 рік нашої ери